A 31 325-ös számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, a Jászságban.

Nyomvonala
A 3121-es útból ágazik ki, annak 13,850-as kilométerszelvényénél, Jászboldogháza területén, dél-délkelet felé. Települési neve végig Vasút utca. A Hatvan–Szolnok-vasútvonal Jászboldogháza-Jánoshida vasútállomásáig tart, ahol véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 430 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 11.

Jegyzetek

31325
Jászság